Hana (cantora)
Hana

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos